gmina Chmielnik w powiecie rzeszowskim
 gmina Chmielnik w powiecie kieleckim